Montroy (Charente-Maritime) — comuna francesa da Nova Aquitânia
Montroy (Valência) — município espanhol da Comunidade Valenciana

Desambiguações de topônimos